Сент-Ама́н ( — св. Аманд).

Персоналии 
 Сент-Аман, Одо де (1110—1179) — великий магистр Ордена Тамплиеров.
 Сент-Аман, Марк-Антуан Жирар де (1594—1661) — французский поэт.
 Сент-Аман, Жан Флоримон (1748—1831) — французский учёный, историк.
 Сент-Аман (Saint-Amand; 1797—1885) — псевдоним французского драматурга Жана-Армана Лакоста (Jean-Armand Lacoste).
 Сент-Аман, Пьер де (1800—1873) — французский шахматист.

Топонимы 
 Сент-Аман — коммуна во Франции, департамент Арьеж
 Сент-Аман — коммуна во Франции, департамент Крёз
 Сент-Аман — коммуна во Франции, департамент Лозер
 Сент-Аман — коммуна во Франции, департамент Од
 Сент-Аман — коммуна во Франции, департамент Шаранта

См. также 
 Сент-Аман-Монрон — округ во Франции
 Нёвиль-Сент-Аман — коммуна во Франции (Пикардия)
 Сент-Аман-Вальторе — коммуна во Франции (Юг — Пиренеи)
 Сент-Аман-Жартуде — коммуна во Франции (Лимузен)
 Сент-Аман-Сульт — коммуна во Франции (Юг — Пиренеи)

Примечания